El Grupo Aeroportuario del Valle de México es una asociación que opera todos los aeropuertos que rodean a la Ciudad de México, estos son: 
 El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
 El Aeropuerto Internacional de Puebla
 El Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos
 El Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros
 El Aeropuerto Intercontinental de Querétaro

Número de Pasajeros
Número de pasajero al año 2020:

</div>

Véase también 
 Aeropuertos de México
 Aeropuertos de América

Referencias 

Empresas de México
Aeropuertos de México